Крылатые слова, крылатые выражения — устойчивые, афористические, как правило образные выражения, вошедшие в речь из литературно-художественных, публицистических, философских, фольклорных и других источников. К крылатым выражениям также относят популярные изречения исторических личностей (Пришёл, увидел, победил. — Юлий Цезарь); имена мифологических или литературных персонажей, ставшие нарицательными (Обломов, Митрофанушка). Изучаются фразеологией.

Фраза «крылатое выражение» сама по себе является крылатым выражением.

Происхождение 
Выражение «крылатые слова» (метафорический образ — «слова, вылетающие из уст говорящего», ) взято из поэм Гомера.

Например, восемнадцатая песнь поэмы «Одиссея» содержит, в частности, следующий текст:

В двери вступив, Одиссея он стал принуждать, чтоб покинул
дом свой; и бросил ему, раздражённый, крылатое слово:
«Прочь от дверей, старичишка, иль за ноги вытащен будешь!»

В конце XVIII века выражение «крылатые слова» употребил немецкий поэт Фридрих Готлиб Клопшток. В качестве филологического термина введено немецким учёным Георгом Бюхманом в его книге Geflügelte Worte, сборнике популярных цитат, вышедшем впервые в 1864 году.

Л. П. Дядечко в монографии «Крылатые слова как объект лингвистического описания» (2002) предложила для обозначения крылатых выражений использовать термин «эптоним».

Примеры 

 Enfant terrible
 Спорить о тени осла
 Всё течёт, всё меняется
 Жребий брошен
 Деньги не пахнут
 Благими намерениями вымощена дорога в ад
 И ты, Брут?!
 Если Бога нет, всё позволено
 Со щитом или на щите
 Хотели как лучше, а получилось как всегда
 Денег нет, но вы держитесь
 Где-где? В Караганде!
 Солнце Аустерлица

См. также 
 Список крылатых латинских выражений
 Афоризм
 Пословица
 Фразеологизм

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

 
Фразеологизмы